Palestina op de Westelijke Jordaanoever
Hebron (gouvernement), een van de zestien gouvernementen van de Palestijnse Autoriteit
Hebron (Palestina), een stad in Palestina

Canada
Hebron (New Brunswick), een plaats in New Brunswick
Hebron (Newfoundland en Labrador), een voormalige missiepost in Labrador
Hebron (Nova Scotia), een plaats in Nova Scotia
Hebron (Prins Edwardeiland), een plaats op Prins Edwardeiland

Verenigd Koninkrijk
Hebron (Northumberland)

Verenigde Staten
 Hebron (Connecticut), een plaats in de staat Connecticut
Hebron (Illinois), een plaats in de staat Illinois
Hebron (Indiana), een plaats in de staat Indiana
Hebron (Kentucky), een plaats in de staat Kentucky
Hebron (Maryland), een plaats in de staat Maryland
Hebron (Nebraska), een stad in de staat Nebraska
Hebron (North Dakota), een stad in de staat North Dakota
Hebron (Ohio), een plaats in de staat Ohio
Hebron (Texas), een plaats in de staat Texas
Hebron (Wisconsin), een plaats in de staat Wisconsin

Elders
Hebron (Botswana)
La Vall d'Hebron, een wijk van de Spaanse stad Barcelona